Katanga může znamenat:

 Katanga (provincie) – provincie Demokratické republiky Kongo
 Katanga (stát) – nezávislý stát (1960–1963)
 Katanga (planina) – planina v Demokratické republice Kongo
 Katanga (řeka) – horní tok Podkamenné Tungusky v Rusku